Die große Versuchung ist der Titel folgender Filme:

 Die große Versuchung (1952), deutscher Film von Rolf Hansen
 Die große Versuchung – Lügen bis der Arzt kommt, kanadischer Film von Don McKellar